Санта Магдалена има више значења:

 Санта Магдалена (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Магдалена (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Магдалена (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Магдалена (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Магдалена (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Магдалена (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Магдалена (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Магдалена (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Магдалена, Бенавидес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику